Pipesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pipesjön (Gunnarps socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (12 ha)
Pipesjön (Svartrå socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,

Se även
Pipsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn